

Glaciológia 
 Eljegesedés: a földtörténet azon időszakai, amikor állandó sarki jégtakaró van jelen a Föld egyes részein; gyakran jégkorszakként említik
 Glaciális: egy eljegesedési időszak hidegebb periódusa; köznapi értelemben ezt nevezik jégkorszaknak
 Kainozoikumi eljegesedés, vagy negyedidőszaki eljegesedés, a máig tartó hideg periódus, amelynek jellemzője, hogy állandó jég van jelen a Föld felszínén
 Legutóbbi jégkorszak, amelyet általában csak jégkorszak néven említenek, az eddigi utolsó glaciális időszak
 Kis jégkorszak: a 14. és a 19. század közötti kisebb lehűlés (a recens interglaciális stadiálisa)

Filmek 
 Jégkorszak-filmek
 Jégkorszak, 2002-es animációs film
 Jégkorszak 2. – Az olvadás, 2006-os animációs film
 Jégkorszak 3. – A dínók hajnala, 2009-es animációs film
 Jégkorszak 4. – Vándorló kontinens, 2012-es animációs film
 Jégkorszak – A nagy bumm, 2016-os animációs film